Dorothy — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, сформированная в 2014 году. Группа состоит из вокалистки Дороти Мартин, ударника Джейсона Гэнберга, гитаристов Девона Пэнгла и Эли Вулфмайер,а также басиста Элиота Лоранго. Журнал Rolling Stone поставил их на 14-е место среди 50 лучших новых исполнителей 2014 года.

История

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Видеография

Примечания 

Рок-группы США
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы с женским вокалом